Raeck ist der Familienname folgender Personen: 
 Fritz Raeck (1894–1968),  deutscher Schullehrer und Schriftsteller
 Karina Raeck (* 1938), deutsche Bildhauerin, Objektkünstlerin, Landschaftsarchitektin und Fotografin
 Kurt Raeck (1903–1981), deutscher Dramaturg, Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant 
 Siegfried Raeck (1907–1945), deutscher Funktionär der Hitler-Jugend 
 Wulf Raeck (* 1950), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Rack (Begriffsklärung)
 Reeck
 Reck (Begriffsklärung)